Amnirana – rodzaj płaza bezogonowego z rodziny żabowatych (Ranidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Czarnej Afryce na południe do Namibii i Zimbabwe; na Palawanie i Archipelag Sulu (Filipiny); od Bali do półwyspowej Tajlandii, w tym na Sumatrze i Borneo (Malezja, Indonezja i Brunei); we wschodnich Indiach i na Nikobarach; w Tajlandii.

Systematyka

Etymologia 
Amnirana:  „rzeka”; rodzaj Rana Linnaeus, 1758.

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Amnirana albolabris 
 Amnirana amnicola 
 Amnirana asperrima 
 Amnirana darlingi 
 Amnirana fonensis 
 Amnirana galamensis 
 Amnirana lemairei 
 Amnirana lepus 
 Amnirana nicobariensis 
 Amnirana occidentalis 
 Amnirana parkeriana

Przypisy 

Żabowate